Az Agnus (Address GeNerator UnitS) egy integrált áramkör (IC), mely az Amiga számítógépek csipkészletének része. Az Agnus, Denise és Paula chipek közösen alkotják az OCS és ECS csipkészletet.

Az Agnus a címgenerátor IC. Fő funkciója a "csip-térben" a memóriacímek generálása, illetve a regisztercím-kódolás, mely révén az összes DMA-címet ez a csip kezeli. A legelső, 8361-es Agnus csip körülbelül 21000 tranzisztort tartalmaz és magában foglalja a DMA-csatorna vezérlőt. Az OCS csipkészlet többi eleméhez hasonlóan az Agnus is 5μm csíkszélességgel készült. A Blitter és a Copper az Agnus részegységei.

Feladatai, részei 

 A Blitter, egy bittérképes képszerkesztő. A Blitter képes nagy sebességgel képernyő adatblokkokat másolni, ami erőforrásokat szabadít fel a CPU részére
 A Copper egy képernyő-szinkronizált koprocesszor (társprocessor)
 25 csatornás DMA vezérlő, engedélyezi a grafikát, zenét és I/O-t, minimális CPU beavatkozást igényelve
 Dinamikus memória frissítés vezérlő
 Memóriavezérlő
 Generálja a rendszer órajelet a 28,63636 MHz-es rendszerórajel frekvenciából
 Video időzítés

Az Agnus-t a későbbiekben az Alice chip váltotta fel, amikor 1992-ben bemutatták az AGA chipkészletet.

Alváltozatok 
 OCS Agnus ami 512 KB Chip RAM-ot tud címezni
 8361 – Amiga 1000 (NTSC); Amiga 2000 "model A" Rev 4.0 (NTSC)
 8367 – Amiga 1000 (PAL); Amiga 2000 "model A" Rev 4.0 (PAL)
 8370 – Amiga 500 Rev 5.x-ig (NTSC); Amiga 2000 "model B" Rev 4.5-ig (NTSC)
 8371 – Amiga 500 Rev 5.x-ig (PAL); Amiga 2000 "model B" Rev 4.5-ig (PAL)
 ECS Agnus ami 1 MB Chip RAM-ot tud címezni
 8372 – nincs adat (több helyen az Agnus 8372A-t egyszerűen csak Agnus 8372-ként említik)
 8372A – Amiga 500 Rev 6-tól (NTSC/PAL); Amiga 2000 "model B" Rev 6.0-tól Rev 6.3-ig (NTSC/PAL); CDTV
 8375 (318069-16 only) (PAL) – Amiga 500 Rev 6-tól (PAL); Amiga 2000 "model B" Rev 6.4-től (PAL)
 8375 (318069-17 only) (NTSC) – Amiga 500 Rev 6-tól (NTSC); Amiga 2000 "model B" Rev 6.4-től (NTSC)
 ECS Agnus ami 2 MB Chip RAM-ot tud címezni
 8372AB – Amiga 3000 (NTSC/PAL)
 8372B – nincs adat (talán csak mint "upgrade" volt elérhető)
 8375 (PAL) – Amiga 500 Plus; Amiga 600 (PAL)
 8375 (NTSC) – Amiga 600 (NTSC)

Tokozás 

 48-lábú DIP Agnus (ismert még, mint thin Agnus): 8361; 8367
 84-érintkezős PLCC Fat Agnus (némely alaplaptípusra Fat Lady van festve) 8370; 8371; 3872; 8372A; 8372AB; 8372B; 8375

DMA-csatornák

Tűkiosztás

PLCC tokozású változatok 
Az IC chip cseréje során ügyelni kell a tűhelyes behelyezésre. A feltüntetett típusok csak referenciaként szolgálnak, a típuskódok és a valós tűkiosztás/használat eltérhet egymástól.

Elnevezései 
Az 1MB-ot, illetve 2MB-ot címezni képes Agnus a Fat Agnus vagy "Fat Lady". Egyéb nem hivatalos elnevezések: Super Agnus; Super Fat Agnus; Fatter Agnus; Big Agnus; Big Fat Agnus; Super Fat Agnus.

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 

Commodore
Amiga
Koprocesszorok
Integrált áramkörök